Fotokopiering kan syfta på:

 Fotokopiering – en kontorsmaskin som framställer papperskopior av dokument och andra visuella bilder, se kopiator
 Fotokopiering – inom fotografi att man lägger ett eller flera negativ direkt på ett fotopapper, se kontaktkopiering

Se även
Fotoskrivare
Kopiering
Mörkrumsteknik